

Cinema

Wanderer of the Wasteland – film statunitense del 1924 diretto da Irvin Willat.
Wanderer of the Wasteland – film statunitense del 1935 diretto da Otho Lovering.
Wanderer of the Wasteland – film statunitense del 1945 diretto da Wallace Grissell e Edward Killy.

Letteratura 
 Il vagabondo del deserto (Wanderer of the Wasteland ) – romanzo western del 1923 di Zane Grey.